Райан Гэри Рэддон (; род. 25 февраля 1971, Чикаго, Иллинойс, США), наиболее известный как Kaskade — американский диджей и музыкальный продюсер. В 2015 году занимал 84 место в рейтинге лучших диджеев по версии журнала DJ Magazine.

Биография 
Райан Рэддон родился в 1971 году в Чикаго, штат Иллинойс. Позже он переехал в Солт-Лейк-Сити в 1992 году для поступления в Университет Юты. В течение этого времени он владел местным магазином дисков — Mechinized Records. В мае 2000 года, Райан отправился в Сан-Франциско и начал работать ассистентом в поиске новых артистов на Om Records, выпустив свой первый сингл «What I Say» в 2001 году.

In the Moment позволил исполнителю достигнуть топ 10 с синглом «Steppin' Out», ставшим #5 в Billboard Magazine’s Hot Dance Club Play чарт и 6 в Dance Radio Airplay. Четвёртый сингл «Everything» стал #1 в Billboard Magazine’s Hot Dance Club Play.

Четвёртый альбом Kaskade — Love Mysterious вышел в сентябре 2006 года. Первый сингл с альбома — «Be Still», достиг #4 в Billboard Magazine’s Hot Dance Club Play, следующий — «Stars Align» поднялся до #8 в «Billboard Magazine» Hot Dance Airplay chart и #11, в Hot Dance Club Play chart. «Sorry», третий сингл в Billboard’s Hot Dance Airplay Chart стал #9. Ремикс от Dirty Southна эту песню был номинирован на Грэмми в 2008 году.

В конце 2006 года покинул Om Records и подписал контракт с Ultra Records.

Райан Рэддон также является активным участником американской хаус-группы Late Night Alumni.

Дискография

Студийные альбомы 
 It's You, It's Me (2003)
 In the Moment (2004)
 The Calm (2006) (доступен только в сети)
 Love Mysterious (2006)
 Strobelite Seduction (2008)
 Dynasty (2010)
 Fire & Ice (2011)
 Atmosphere (2013)
 Automatic (2015)

Синглы и EP 
 «What I Say» (2001)
 «Gonna Make It» (2001)
 «I Feel Like» (2002)
 «True» (2004)
 «Keep On» (2004)
 «Steppin' Out» (2004)
 «Soundtrack to the Soul» (2004)
 «The Gift» (2004)
 «To Do» (2004)
 «Sweet Love» (2004)
 «Everything» (2005)
 «Safe» (2005)
 «4AM» (2005)
 «Be Still» (2006)
 «Stars Align» (2006)
 «In This Life» (2007)
 «Sorry» (Dirty South Remix) (2007)
 «Sometimes» (2007)
 «Move for Me» (with Deadmau5) (2008)
 «I Remember» (with Deadmau5) (2008)
 «Angel on My Shoulder» (2008)
 «Step One Two» (2008)
 «I Remember» (Remixes) (with Deadmau5) (2009)
 So Far Away" (with Seamus Haji & Emily Haines)
 «Dynasty» (feat. Haley) (2010)
 «Only You» (with Tiesto feat. Haley) (2010)
 «Fire in your new shoes» feat. Martina of Dragonette (2010)
 «Llove» (feat. Haley) (2012)
 «Atmosphere» (2013)
«On Your Mind» (2018)
Треки при Kx5
«Escape» (ft. Hayla) (2022)
«Take Me High» (2022)
«Alive» (ft. The Moth And The Flame) (2022)
«Avalanche» (ft. James French) (2022)

 Миксы 
 Sounds of Om 3 (2002)
 San Francisco Sessions 4 (2003)
 House of Om 3 (2005)
 Bring the Night (2007)
 The Grand (2009)

 Ремиксы 
 Afro-Mystik — Natural (Kaskade Roots Remix)
 Amma — Heartbeat (Kaskade Mix)
 Amma — On My Own (Kaskade Mix)
 Andy Caldwell — I Can’t Wait (Kaskade Remix)
 The Beard featuring Phillipa — For Me (Kaskade Mix)
 Britney Spears — Break the Ice (Kaskade Remix)#1 Billboard Hot Dance Play Britney Spears — Gimme More (Kaskade Remix)#1 Billboard Hot Dance Club Play Britney Spears — Womanizer (Kaskade Remix) #2 Billboard Hot Dance Airplay Cabin Crew — Can’t Stop It (Kaskade Remix)
 Chieko Kinabara — If You Only (Kaskade Original Mix)
 Chieko Kinabara — Stay with Me (Kaskade Remix)
 Colette — Didn’t Mean To Turn You On (Kaskade Extended Mix)
 Colette — Hypnotized (Kaskade Extended Mix)
 Colette — What Will She Do For Love (Kaskade’s Big Room Mix)
 Conjure One — Face the Music (Kaskade Club Mix)
 Crystal Method featuring Emily Haines — Come Back Clean (Kaskade Remix) #11 Billboard Hot Dance Club Songs
 Daft Punk — Rinzler (Kaskade Remix)
 David Morales featuring Tamra Keenan — Here I Am (Kaskade Remix)#1 Billboard Hot Dance Club Play
 Dissent — Bleeding Together (Kaskade Remix)
 DJ Mark Farina — To Do (Kaskade’s Carry On mix)
 Empire Of The Sun — Walking On A Dream (Kaskade Club Remix)
 Esmée Denters — Outta Here (Kaskade Club Remix)
 Floetry — SupaStar (Kaskade Vocal Mix)
 Genki Rockets — Breeze (Kaskade Remix)
 Haley — This Is How It Goes (Kaskade’s Grand Club Edit)
 Imagine Dragons — Believer (Kaskade Remix)
 Jay-J & Mark Grant — Love Is (Kaskade Mix)
 J-Boogie's Dubtronic Science — Rainfall (Kaskade Remix)
 Jes — Imagination (Kaskade Club Remix)#1 Billboard Hot Dance Airplay
 Joslyn — Funk 2 Night (Kaskade Remix)
 Jyongri — Lullaby For You (Kaskade Mix)
 Justin Timberlake — LoveStoned (Kaskade Remix) #1 Billboard Hot Dance Club Play
 Justin Timberlake — Like I Love You (Kaskade Full Vox Mix)
 Kaskade — Baby Mine (Dumbo)
 Keri Hilson — Slow Dance (Kaskade Remix)
 King Kooba — If I Could (Kaskade More Pop Mix)
 Koda Kumi — Run For Your Life (Kaskade Remix)
 Lady Gaga — Bad Romance (Kaskade Remix) #1 Billboard Hot Dance Club Songs
 Lady Gaga featuring Beyonce — Telephone (Kaskade Remix)
 Late Night Alumni — Another Chance (Kaskade’s 'Homage to Roger' Remix)
 Late Night Alumni- I Knew You When (Kaskade Mix)
 LeAnn Rimes — What I Cannot Change (Kaskade Remix)#1 Billboard Hot Dance Airplay Little Boots — Remedy (Kaskade Club Remix)
 Livvi Franc — Now I’m That Bitch (Kaskade Remix)#1 Billboard Hot Dance Club Play Mark Farina — Cali Spaces (Kaskade Remix)
 Mark Farina — To Do (Kaskade Carry On Mix)
 Mocean Worker — Chick a Boom Boom Boom (Kaskade Remix)
 Naked Music NYC — If I Fall (Kaskade Soulshower Mix)
 Natalie Bassingthwaighte — Alive (Kaskade Remix)
 Nelly Furtado — All Good Things (Come To An End)(Kaskade Remix) #1 Billboard Hot Dance Club Play Neon Trees — Animal (Kaskade Mix)
 Paul Van Dyk — Home (Kaskade Remix)
 Paris Hilton — Nothing In This World #12 Billboard Hot Dance Club Play Peyton — I’ll Rise (Kaskade Remix)
 Plumb — In My Arms (Kaskade Extended Remix)
 Pussycat Dolls — Don’t Cha #1 Billboard Hot Dance Club Play.
 Rasmus Faber — Are You Ready (Kaskade Remix)
 Rithma — Builder (Kaskade Let’s Make Out Mix)
 Rithma — Love & Music (Kaskade Remix)
 Roomsa feat. Lady Sarah — This Girl (Kaskade Remix)
 Samantha James Waves of Change (Kasekade Extended Remix)
 Seal — Amazing #1 Billboard Hot Dance Club Play'' (two weeks)
 Skrillex — Scary Monsters and Nice Sprites (Kaskade Remix)
 Summer Of Space — Hearts Reaction (Kaskade Electro Rubb)
 Summer Of Space — With You (Kaskade Does Rock Mix)
 Terri Walker — Guess You Didn’t Love Me (Kaskade Remix)
 truth® — Smaller Babies (Kaskade Remix)
 West Magnetic — Give It Up For Free (Kaskade’s Vision Mix)
 The World's Most Beautiful I’m A Lot Like You (Kaskade’s Vocal Mix)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на Ultra Records

Ремиксеры